Pilema är ett släkte av kackerlackor. Pilema ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättekackerlackor
Pilema